Флаг Ва́шкинского района является официальным символом Вашкинского муниципального района Вологодской области Российской Федерации. Флаг утверждён 9 декабря 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под номером 4653.

Описание 
«Флаг Вашкинского муниципального района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3 белого цвета, несущее изображение фигур герба района в упрощённой версии, по нижней кромке полотнища проходит лазоревая (голубая) полоса шириной в одну треть флага с золотой (жёлтой) уклеёй посередине, в центре полотнища располагается червлёная (красная) княжеская шапка с горностаевой опушкой, сопровождаемая слева червлёной липой с такими же корнями и зелёной кроной и справа — зелёным листом липы».

Обоснование символики 
Княжеская шапка говорит о том, что согласно существующей легенде на северном берегу Белого озера был основан один из первых русских городов Белоозеро в районе нынешней Киснемы. Первым князем был варяг Синеус. С IX—XIV века территория Вашкинского района входила в состав отдельного Белозерского княжества.

Дерево липа и лист липы символизируют крупное село Липин Бор — центр Вашкинского муниципального района, получившее своё название из-за огромных зарослей лип в окрестностях села, которые приносили большой доход крестьянскому хозяйству.

Лазоревая полоса символизирует Вашкозеро, давшее название селу Вашки и Вашкинскому району, которое в 30-е годы XX века в связи с работами по реконструкции Мариинского водоканала оказалось в зоне затопления. Голубой цвет — символ чести, славы, преданности, истины, добродетели.

Золотая (жёлтая) рыба уклейка указывает на название села Вашки и Вашкинского района, что в дословном переводе с вепсского означает «медная рыба». Цвет рыбы перекликается с цветом меди.

Белое полотнище указывает на то, что село Липин Бор расположилось на берегах Белого озера.

Зелёный цвет — символ жизни, здоровья и возрождения.

Красный цвет — символ мужества, красоты, геройства.

Примечания 

Флаги с изображением корон
Флаги с изображением рыбы
Флаги с изображением липы